Peter Almqvist och liknande namn kan syfta på

 Peter Almqvist, dömd mördare som avrättades 1803, se Historiska mord och avrättningar i Stockholm
 Peter Almqvist (1957–2015), svensk jazzgitarrist